27-ий Чемпіонат Росії з футболу серед клубів Російської Прем'єр-Ліги, що стартував 28 липня 2018 та фінішував 26 травня 2019. Зеніт здобув вп'яте чемпіонський титул.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Плей-оф за право грати в Прем'єр-Лізі 

|-
| colspan="5" style="background: #FCC; text-align: center;" | 30 травня — 2 червня 2019

|}

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2018 у Росії‎
2019 у Росії‎